Audubon Park (Kentucky)
Audubon Park (Nova Jérsei)

Desambiguações de topônimos